Basilica dell'Ecce Homo – chiesa di Gerusalemme
 Chiesa dell'Ecce Homo – chiesa di Alcamo
 Chiesa dell'Ecce Homo – chiesa di San Giovanni in Fiore
 Chiesa dell'Ecce Homo ai Banchi Nuovi – chiesa di Napoli
 Chiesa dell'Ecce Homo al Cerriglio – chiesa di Napoli
 Chiesa dell'Ecce Homo all'Uditore – chiesa di Palermo